Rainberg kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Rainberg Mòr, berg, Skottland, Argyll and Bute,

Österrike 

 Rainberg (berg), Salzburg,